Uwarow bzw. Uvarov (weibliche Form Uwarowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sergejewitsch Uwarow (1825–1885), russischer Archäologe
 Boris Petrovitch Uvarov (1889–1970), russisch-britischer Entomologe
 Fjodor Petrowitsch Uwarow (1773–1824), russischer General
 Pawel Anatoljewitsch Uwarow (* 1967), russischer Badmintonspieler
 Praskowja Sergejewna Uwarowa (1840–1924), russische Amateur-Archäologin, Hofdame der russischen Kaiserin
 Sergei Semjonowitsch Uwarow (1786–1855), russischer Politiker und Literaturwissenschaftler
 Wladimir Wassiljewitsch Uwarow (1899–1977), russisch-sowjetischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Tazzjana Uwarawa (* 1985), belarusische Tennisspielerin